Кралики (), бывш. Грюлих () — город Чешской республики, расположен в восточной части исторической области Богемия в районе Усти-над-Орлици, Пардубицкого края.

Находится у подножия горы Йержаб в 4 км от границы с Польшей недалеко от г. Мендзылесье. Рядом с городом протекает р. Тиха-Орлице.

Кралики расположены в 23 км от г. Жамберк и Летоград, 30 км — от Шумперк и в 34 км — от Усти-над-Орлици.

Достопримечательности 
Центр, средневековые рыночная площадь и узкие улочки города Кралики являются заповедной охраняемой зоной. Здесь имеются два музея — городской и военный (связанный со здешним участком довоенных укреплений).

Важнейшая достопримечательность города — расположенная восточнее Краликов монастырско-паломническая гора Божьей Матери с большим монастырëм редемптористов и домом паломников. Из города на гору ведëт аллея — Крестная дорога.

Население

Города-побратимы

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт г. Кралики

Города Пардубицкого края
Переименованные населённые пункты Чехии